Беккер () — прізвище німецького походження, також — Bäcker, Baecker. Перекладається як пекар, від  — пекти.

Відомі представники 

 Август Беккер (1828—1891) — німецький письменник
 Алісон Рамзес Беккер (1992—нині) — бразильський футболіст
 Альберт Беккер (1896—1984) — австро-аргентинський шахіст
 Балтазар Беккер (1634—1698) — фламандський мислитель
 Бенжамін Беккер (1981—нині) — німецький спортсмен-тенісист
 Борис Беккер (1967—нині) — німецький спортсмен-тенісист
 Гельмут Беккер (1902—1953) — німецький офіцер
 Гері Беккер (1930—2014) — американський економіст
 Давид Юлійович Беккер (1940—нині) — український художник-живописець
 Жак Бекке́р (1906—1960) — французький кінорежисер і сценарист
 Жан Бекке́р (1933—нині) — французький кінорежисер, син Жака Беккера
 Карл-Гайнц Беккер (1914—2000) — німецький офіцер
 Кнут Беккер (1891—1974) — данський письменник
 Михайло Беккер — херсонський голова
 Йоганн-Філіпп Беккер (1809—1886) — німецький діяч робітничого руху
 Павло Васильович Беккер (1808—1881) — історик, філолог і археолог
 Річард Скотт Беккер (1967—нині) — канадський письменник
 Сеймур Беккер (1934—нині) — американський історик
 Сергій Іванович Беккер (1980—нині) — український футболіст
 Хуго Беккер (1863—1941) — німецький композитор, віолончеліст
 Шералдо Беккер (1995—нині) — суринамський футболіст
 Янніс Беккер (1985—нині) — німецький бобслеїст

Див. також 

 Бейкер (прізвище)

Німецькі прізвища